Robert Kurz (filosofo)
 Robert Karl Kurz (n. 1985), cestista statunitense